Silverton (Colorado)
 Silverton (Ohio)
 Silverton (Oregon)
 Silverton (Washington)